Le nom Kismet possède de nombreuses significations :

 Kısmet est un terme utilisé en turc et dans le monde arabe pour se référer au « destin » (noter le ı sans point) ;
 Kismet est une localité de l'État du Kansas aux États-Unis ;
 Le Temple Kismet est une salle de réunion historique située à Brooklyn, à New York ;
 Kismet est un robot simulant des émotions ;
 Kismet est un programme analyseur de paquets pour les réseaux sans-fil ;
 Kismet est un personnage des Marvel Comics ;
 Kismet est un personnage des DC Comics de Superman ;
 Kismet est une marque de barre chocolatée finlandaise ;
 Kismet est un jeu de société de Wolfgang Panning ;
 Kismet est un enchantement de Magic : l'assemblée ;
 Kismet est un éditeur de scripts de jeux pour Unreal Engine 3.
 Kismet est un logiciel libre de détection de réseaux

Spectacles 
 Kismet est une pièce de théâtre écrite en 1911 par le dramaturge américano-britannique Edward Knoblauch, adaptée à plusieurs reprises, notamment :
 Kismet est un film anglais réalisé par  Leedham Bantock, sorti en 1914 ;
 Kismet est un film américain réalisé par Louis J. Gasnier, sorti en 1920 ;
 Kismet est un film américain réalisé par John Francis Dillon, sorti en 1930 ;
 Kismet est un film américain réalisé par William Dieterle, sorti en 1931 ;
 Kismet est un film indien réalisé par Gyan Mukherjee, sorti en 1943 ;
 Kismet est un film américain réalisé par William Dieterle, sorti en 1944 ;
 Kismet est une comédie musicale de Broadway ;
 Kismet est un film américain de 1955 réalisé par Vincente Minnelli inspiré de la comédie musicale Kismet.

Musique 
 Kismet, chanson enregistrée par Elvis Presley au Studio B de RCA à Nashville, Tennessee le  et interprétée par lui dans le film Harum Scarum (sortie MGM en 1965).
 Kismet, chanson du groupe Amon Düül II sur l'album Only Human sorti en 1978.

Homonymie de titre